Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 7 и 10 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в тройном прыжке являлся Кристиан Тейлор из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 17,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 7 августа 2017 года. В сектор вышли 30 участников.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин состоялись 10 августа 2017 года. Кристиан Тейлор в третий раз выиграл чемпионат мира в тройном прыжке и стал первым спортсменом, защитившим чемпионское звание в этой дисциплине. Его соотечественник Уилл Клэй был единственным, кто соперничал с Тейлором за первое место. Клэй дважды выходил вперёд по ходу соревнований, но всё же уступил пять сантиметров победителю. 33-летний Нелсон Эвора выиграл четвёртую медаль чемпионатов мира. Десять лет назад он становился чемпионом мира, а позднее брал серебряную медаль в 2009 году и бронзовую в 2015-м.

Примечания

Ссылки 
 

тройной